L'ITF Women's Circuit Suzhou è un torneo di tennis che si gioca sul cemento che attualmente fa parte dei WTA 125s. Il torneo si gioca a Suzhou in Cina dal 2012.

Albo d'oro

Singolare

Doppio

Collegamenti esterni